Akula (u. a. russisch Акула = „Hai“) steht für:
 Akula (Amur), Fluss im Einzugsgebiet des Amur in der Oblast Amur, Ferner Osten, Russland
 Akula (Kongo), Fluss im Einzugsgebiet des Kongo (Fluss) in der Provinz Équateur, Demokratische Republik Kongo
 Akula (Demokratische Republik Kongo), Distrikt in Équateur (Provinz), Demokratische Republik Kongo
 den NATO-Codenamen für das Projekt 971, eine russische, nuklearbetriebene U-Boot-Reihe
 den russischen Beinamen für das Projekt 941, eine russische, mit ballistischen Raketen bewaffnete U-Boot-Reihe
 das Pseudonym der russischen Sängerin Oksana Alexandrowna Potschepa
 Ginetta Akula, britischer Sportwagen von Ginetta, siehe Ginetta#Ginetta Akula

Akula ist der Name folgender Personen:
 Akula Rajender, indischer Politiker, Parlamentsmitglied der Legislativversammlung von Andhra Pradesh, Indien
 Akula Satyanarayana, indischer Politiker, Parlamentsmitglied der Legislativversammlung von Andhra Pradesh, Indien

Siehe auch:
 Aakula